Хосé Сéльгас-Каррáско  (; , Лорка, Мурсия, Испания — , Мадрид, Испания) — испанский поэт, прозаик и журналист.

Биография 
Хосе Сельгас-Карраско родился 27 ноября 1822 года в очень бедной семье и рано остался сиротой. Ему пришлось оставить учебу в семинарии Сан-Фульхенсио в Мурсии и отправиться в Мадрид, где всю свою жизнь он проработал служащим и пользовался покровительством графа де Сан-Луис и Аурелиано Фернандес-Гэрры. Оба помогали ему с работой.

Хосе Сельгас, получивший католическое воспитание, придерживался крайне консервативных взглядов в политике и был человеком нравственным. Он основал знаменитую сатирическую газету El Padre Cobos, которую использовал как трибуну в борьбе с прогрессистами. В революционный период с 1868 по 1870 год им был написан ряд блестящих статей для La Gorda, консервативной оппозиционной газеты. Когда генерал Мартинес де Кампос стал премьер-министром, он назначил Хосе Сельгаса своим секретарем.

Популярный поэт и писатель в своё время, ныне он почти забыт. Его лирическая поэзия проникнута чувственным восприятием природы, красоты, нравственностью и духовностью. Хосе Сельгас также является автором нескольких романов, повестей, сборников рассказов, статей, посвященных обзору традиций и литературной критике. В последних особенно проявился его талант сатирика, виртуозно владеющего парадоксами, антифразами и каламбурами.

Хосе Сельгас умер 5 февраля 1882 года в Мадриде, в Испании. В 1884—1894 годах было опубликовано полное собрание его сочинений в 13 томах.

Избранные сочинения

Сборники стихов 
 «Весна» (La primavera, 1850)
 «Лето» (El estío, 1853)
 «Цветы и шипы» (Flores y espinas, 1879)
 «Посмертные стихи» (Versos póstumos, 1883)

Романы 
 «Долг сердца» (Deuda del corazón, 1872)
 «Золотое яблоко» (La manzana de oro, 1873)
 «Мать» (Una madre, 1883)

Примечания

Источники 
 Eusebio Aranda, José Selgas. Murcia: Academia Alfonso X El Sabio, 1982.
 R. Monner Sanz, Don José Selgas. Buenos Aires, 1916.
 E. Díez de Revenga, Estudio sobre Selgas. Murcia, 1915.
 Roas Deus, David, José Selgas: hacia una poética de lo fantástico,en Jaume Pont (ed.), Narrativa fantástica en el siglo XIX (España e Hispanoamérica), Milenio, Lérida, 1997.
 Стихи Хосе Сельгаса

Поэты Испании
Писатели Испании
Журналисты Испании
Испанские поэты
Члены Королевской академии испанского языка